Elk Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elk Springs (Colorado), im Moffat County
 Elk Springs (Missouri), im McDonald County